Blue Belle of Asia – 400-karatowy szafir, wydobyty z osadów rzecznych w Pelmadulla koło Ratnapury w Sri Lance w roku 1926. Blue Belle jest bardzo pilnie chroniony z powodu swojego niepowtarzalnego, niebieskiego pawiego koloru i niezwykłej przezroczystości. Przechowywany był w sejfie kamieni szlachetnych w Wielkiej Brytanii.

W 2014 roku 13 listopada, osadzony w naszyjniku przez jubilerów Blue Belle of Asia, został sprzedany na aukcji za 22 miliony dolarów USA. Jest określany jako czwarty pod względem wielkości szafir na świecie

Przypisy 

Jubilerstwo